Caprotti ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Caprotti (1881–1938), italienischer Ingenieur
 Bernardo Caprotti (1925–2016), italienischer Unternehmer
 Gian Giacomo Caprotti (1480–1524), italienischer Maler
 Guido Caprotti (1887–1966), italienischer Maler